Араторн (, встречается перевод Арахорн) — имя двух вождей дунэдайн из легендариума Дж. Р. Р. Толкина:
 Араторн I — седьмой вождь дунэдайн, годы жизни 2693–2848.
 Араторн II — десятый вождь дунэдайн, отец Арагорна, годы жизни 2873–2933.